Bartolomeo Cesi (1556-1629), peintre italien baroque des , appartenant à l'école bolonaise.
 Bartolomeo Cesi (1566-1621), cardinal italien de la fin du  et du début du .